Osoby o tym nazwisku:
 Jeremy Brett – angielski aktor 
 Peter V. Brett – amerykański pisarz fantasy
 Regina Brett – amerykańska pisarka, dziennikarka i felietonistka
 Robert Brett – brytyjski chirurg i działacz religijny